Rywalizacja kobiet w slalomie równoległym podczas mistrzostw świata w Rogli została rozegrana na trasie o nazwie Jasa. Kwalifikacje rozegrano 2 marca o 9:00, z kolei biegi finałowe tego samego dnia o 14:45. Złoty medal wywalczyła reprezentantka Rosyjskiej Federacji Narciarskiej Sofija Nadyrszyna, która w dużym finale pokonała Ramonę Theresię Hofmeister. W małym finale triumfowała Selina Jörg, zdobywając tym samym brązowy medal.

Kwalifikacje

Finały 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021